Размах крыла означает расстояние от вершины левой части крыла до вершины правой у искусственных объектов.

Определение 
Размах крыла самолётов, либо схожих с ними искусственных объектов всегда измеряется по прямой линии, от края до края, независимо от формы крыла или стреловидности.

Рекорды размаха крыла

Самый большой размах крыла 
 Самолёт: Scaled Composites Stratolaunch Model 351 - 117 метров 
Самолёт Хьюз H-4 Геркулес Spruce Goose с размахом крыла 97,54 метра  держал рекорд с 1947 года до презентации Stratolaunch Model 351 в 2017 году.

Самый маленький размах крыла 
 Самолёт (винтовой): Bumble Bee II - 1,68 метра 
 Самолёт (реактивный): Bede BD-5 - от 3,88 до 4,11 метра

Примечания 

Конструкция летательных аппаратов
Авиационные термины